Entz ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Entz (1842–1919), ungarischer Biologe
 Géza Entz (1875–1943), ungarischer Biologe
 Gustav Entz (1884–1957), österreichischer Theologe
 Justus B. Entz (1867–1947), US-amerikanischer Elektrotechniker und Erfinder
 Linda Entz (* 1976), deutsche Lyrikerin
 Paul Entz (1859–1936), deutscher Kaufmann und Konsul
 Thomas Johann Gottfried Entz (1899–1970), deutscher Reeder und Kaufmann

Siehe auch:
 Enz (Begriffsklärung)
 Enns (Begriffsklärung)